Към декември 2021 г. дискографията на Електра Ламборгини – италианска поп и регетон певица, обхваща 1 студиен албум, 1 концертен албум и 10 сингъла (+2 в сътрудничество с други изпълнители).

Студийни албуми

Концертни албуми

Сингли

Като основна изпълнителка

Като гост изпълнителка

Други класирани парчета

Музикални видеоклипове

Източници и бележки

Външни препратки 

 Дискография на Елетра Ламборгини на AllMusic
 Дискография на Елетра Ламборгини на Discogs

Дискографии на италиански изпълнители